Il doppio  del Trofeo Bellaveglia 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Paolo Lorenzi e Giancarlo Petrazzuolo hanno battuto in finale 7–6(5), 3–6, [10–6] Alessio Di Mauro e Manuel Jorquera.

Teste di serie 

 Dušan Karol /  Florin Mergea (primo turno)
 Pablo Andújar /  Daniel Muñoz de la Nava (quarti di finale, ritiro)

 Daniele Bracciali /  Gianluca Naso (primo turno) 
 Pere Riba /  Pablo Santos (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Trofeo Bellaveglia 2009